Bleu, azul en francés, puede referirse a:

 la película Trois Couleurs: Bleu, de Krzysztof Kieslowski; o
 el método BLEU para evaluación de traducciones.